El término vértigo puede referirse a la alucinación en la percepción del movimiento (pérdida de orientación en un plano físico del espacio).

Además, puede hacer referencia a los siguientes términos:

Cine 
Vértigo (1936), una película documental argentina dirigida por Emilio Karstulovic y Napy Duclout;
Vértigo (1946), una película mexicana, dirigida por Antonio Momplet;
 Vértigo (1951), una película española dirigida por Eusebio Fernández Ardavín;
Vértigo (1958), una película estadounidense, dirigida por Alfred Hitchcock;
Vértigo (2009), una película francesa, dirigida por Abel Ferry;
Vértigo (2022), una película estadounidense, dirigida por Scott Mann;

Televisión 
Vértigo (2003-2008, 2012-2018), programa de televisión chileno, emitido por Canal 13.
Vértigo (1984), programa de televisión uruguayo, emitido por Teledoce.

Zoología 
Vertigo, un género de moluscos gasterópodos de la familia Vertiginidae.

Literatura 
Vértigo o el Perro Vivo (1967), un drama teatral de Gastón Suárez;
Vértigo (1990), una novela de W. G. Sebald;

Música 
«Vertigo» (2004), una canción de la banda irlandesa U2;
Vertigo Tour (2005-2006), de la banda U2, después de la producción del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb;Vértigo (2020), un álbum del cantante español Pablo AlboránVertigo (2015), una canción del grupo Coreano TVXQ!Vértigo (2015), un álbum de la banda española Dikers;Vértigo (2002), un álbum de la cantante mexicana Fey;Vértigo (1997), un álbum de la banda chilena La Ley;
Vértigo, una banda española de hard rock (2004-presente);
Vertigo» (2007), una canción de la cantante maltesa Olivia Lewis, para el ESC'07; (en)
«Vértigo» (s/f), una canción de la banda peruana Dolores Delirio;
«Vértigo» (1982), una canción de Alaska y los Pegamoides;
«Vértigo» (1997), una canción de Ismael Serrano;

 Miscelánea 
Vertigo, un sello editorial, parte de la editorial DC Comics;
Vertigo Publishers, un sello editorial y packagers;
Vértigo, una revista de cómics de la década de 1980; o
Vertigo, el décimo segundo episodio de Arrow''.